Ex aequo – nella terminologia sportiva significa "parità di posizione" al termine della gara o in classifica finale. Espressione di analogo significato è "alla pari"
Ex aequo et bono – brocardo giuridico, riferito ad un giudizio legale, ovverosia secondo equità
Ex aequo – associazione belga senza fini di lucro che si occupa della salute delle persone omosessuali e della edizione di pubblicazioni sull'AIDS